Сен-Медар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Сен-Медар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сен-Медар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Сен-Медар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Сен-Медар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Сен-Медар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Сен-Медар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Сен-Медар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Сен-Медар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот